Красюк Олександр Анатолійович (29 березня 1982, Черкаси) - відомий український промоутер у професійному боксі. Голова промоутерської компанії K2 Promotions.

Біографічні дані 
Олександр Красюк народився 29 березня 1982 року в Черкасах. В шкільні роки займався веслуванням (кандидат у майстри спорту України). Закінчив Київський національний економічний університет, після чого керував рекламною компанією. Через деякий час 2005 року перейшов до іншого виду діяльності, пов'язаного з розвитком вітчизняного професійного боксу, — керування компанією K2 Promotions, і швидко завоював репутацію одного з найвпливовіших промоутерів Східної Європи.

Олександр Красюк домовлявся про бої за титули чемпіонів світу таких боксерів своєї компанії як Юрій Нужненко, Заурбек Байсангуров та Олександр Усик.

Під керівництвом Красюка Олександра у різних містах України було проведено близько сотні професійних боксерських шоу за участю видатних українських боксерів, більшість з яких підписали контракт із компанією K2 Promotions.

Примітки

Посилання 

 Офіційна вебсторінка компанії K2 Promotions 

Боксерські промоутери
Бокс в Україні